Фарса́н () — одна из 6 областей (шахрестанов) иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. Административный центр — город Фарсан.
Население области на 2006 год составляло 90 111 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Чехармехаля и Бахтиарии